— японский футболист и тренер. Бронзовый призер летних Олимпийских игр в Мехико (1968).

Клубная карьера 
На протяжении своей футбольной карьеры выступал за клуб «Фурукава Электрик» (ныне «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»), к которому присоединился после окончания университета Васэда в 1961 году. В первом же сезоне стал обладателем Кубка Императора, повторив успех в 1964 году. В 1975 году клуб присоединился к созданной японской футбольной лиге, где Миямото играл до окончания игровой карьеры в 1974 году. Всего за «Фурукаву Электрик» он провел 103 матча и забил 19 мячей в чемпионате. Трижды был включен в символическую сборную лиги в 1966, 1967 и 1968.

Карьера в сборной 
25 декабря 1958 года, когда Миямото еще учился в университете, он дебютировал за сборную Японии против Гонконга. Он был вызван в национальную команду на летние Олимпийские игры 1964 года, проходившие в Токио, но не провел на турнире ни одного матча. Зато на следующих Играх он провел пять игр и в составе сборной страны завоевал бронзовые медали Олимпиады в Мехико (1968). Он также участвовал в Азиатских играх 1962 и 1966. За сборную, в общей сложности, Миямото провел 44 игры и забил 1 гол, завершив выступления в 1971 году.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры, Миямото стал менеджером «Хонда» в 1983 году и управлял клубом до 1989 года. В январе 1989 года он также руководил сборной Японии по футзалу на чемпионате мира по футзалу 1989 года  в Нидерландах. На самом турнире национальная команда не вышла из группы, проиграв все три матча. В 1992 году Миямото подписал контракт с клубом «Касима Антлерс», вошедшим в новую Джей-лигу. В 1993 году под его руководством клуб занял второе место в лиге и играл в финале Кубка Императора. В июне следующего года покинул клуб. В 1995 году управлял «Симидзу С-Палс».

7 мая 2002 года, Миямото умер от пневмонии в Мито в возрасте 63 лет. В 2005 году был введен в .

Достижения

Командные 
«Фурукава Электрик»
 Обладатель Кубка Императора: 1961, 1964

Международные 
Сборная Японии
 Олимпийских игр: 1968

Личные 
 Символическая сборная Первого Дивизиона Японской футбольной лиги: 1966, 1967, 1968
 Зал славы японского футбола

Статистика

В клубе

В сборной

Тренерская статистика

Примечания

Ссылки 
 Japan National Football Team Database
 Масакацу Миямото в Джей-лиге
 Зал славы японского футбола в Японской футбольной ассоциации

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1964 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Футбольные тренеры Японии
Тренеры ФК «Касима Антлерс»
Тренеры ФК «Симидзу С-Палс»
Выпускники университета Васэда